Кривцово — название населённых пунктов, и озера.

Населённые пункты 
 
Россия
 Кривцово — село в Плесецком районе Архангельской области.
 Кривцово — село в Яковлевском районе Белгородской области.
 Кривцово — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Кривцово — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Кривцово — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Кривцово — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Кривцово — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Кривцово — деревня в Мантуровском районе Костромской области.
 Кривцово — деревня в Нейском районе Костромской области.
 Кривцово — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Кривцово — деревня в Пристенском районе Курской области.
 Кривцово — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Кривцово — деревня в городском округе Бор Нижегородской области.
 Кривцово — деревня в Мошенском районе, Кабожское сельское поселение.
 Кривцово — деревня в Мошенском районе, Красногорское сельское поселение.
 Кривцово — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Кривцово — село в Болховском районе Орловской области.
 Кривцово — деревня в Глазуновском районе Орловской области.
 Кривцово — деревня в Кромском районе Орловской области.
 Кривцово — деревня в Урицком районе Орловской области.
 Кривцово — деревня в Шиловском районе Рязанской области.
 Кривцово — деревня в Вышневолоцком районе, Лужниковское сельское поселение.
 Кривцово — деревня в Вышневолоцком районе, Овсищенское сельское поселение.
 Кривцово — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Кривцово — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Кривцово — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Кривцово — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Кривцово — деревня в Нелидовском районе Тверской области.
 Кривцово — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Кривцово — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Кривцово — деревня в Щёкинском районе Тульской области.
 Кривцово — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.
 Кривцово — деревня в Мышкинском районе Ярославской области, бывший Крюковский сельский округ.
 Кривцово — деревня в Мышкинском районе Ярославской области, бывший Рождественский сельский округ.
 Кривцово — деревня в Первомайском районе Ярославской области, Кукобойское сельское поселение.
 Кривцово — деревня в Первомайском районе Ярославской области, Пречистенское сельское поселение.
 Кривцово — деревня в Угличском районе Ярославской области, Ильинское сельское поселение.
 Кривцово — деревня в Угличском районе Ярославской области, Слободское сельское поселение.

Крым
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Кривцово — село в Белогорском районе.

Озеро 
 Кривцово — озеро в Окуловском районе Новгородской области.

См. также 
 Кривцовы